Bellucci kan henvise flere personer:
 Monica Bellucci, en italiensk skuespillerinde og tidligere model
 Thomaz Bellucci, en brasiliansk tennisspiller